Ian Bishop peut désigner :
 Ian Bishop (1965-), footballeur anglais ;
 Ian Bishop (1967-), joueur de cricket trinidadien.